Pitt Island – wyspa w prowincji Kolumbia Brytyjska, w Kanadzie
 Pitt Island – wyspa w archipelagu Chatham należącym do Nowej Zelandii